Hippos (griechisch ) bezeichnet mehrere Orte der antiken Geographie:

 Hippos, eine Stadt der Dekapolis in Palästina
 Titularbistum Hippos
 Hippos (Arabien), ein Gebirgszug (Hippos Oros) und eine Siedlung (Hippos Kome) an der Ostküste des Roten Meeres
 Hippos (Karien), eine Stadt in Karien
 Hippos (Erythrai), Inselgruppe vor dem Hafen der Stadt Erythrai an der Küste Kleinasiens
 Hippos (Kolchis), Fluss in Kolchis, heute entweder der Kodori in Abchasien oder der Zcheniszqali in Georgien

Siehe auch
 Hippus, Hippo